Johannes Aigner – ex calciatore austriaco
Johannes Aigner – sciatore paralpino austriaco